Termenul „Takashima” se poate referi la:

Takashima, Shiga oraș în prefectura Shiga, Japonia
Takashima-gun (Shiga) un district japonez
Insulă japoneză în prefectura Saga
Insulă japoneză în prefectura Nagasaki